Stal magnetyczna – stal o specjalnych własnościach magnetycznych. Są stale posiadające właściwości  ferromagnetyczne stosowane na magnesy trwałe. Na magnesy trwałe używa się stali o bardzo niskiej zawartości węgla, tzw. ferryt.

Magnetyczna